

Localidades

 Fontaine (Aube)
 Fontaine (Isère)
 Fontaine (Territoire de Belfort)
Ou ainda:
 Fontaine-au-Bois
 Fontaine-au-Pire
 Fontaine-Bellenger
 Fontaine-Bonneleau
 Fontaine-Chaalis
 Fontaine-Chalendray
 Fontaine-Couverte
 Fontaine-Denis-Nuisy
 Fontaine-de-Vaucluse
 Fontaine-en-Bray
 Fontaine-en-Dormois
 Fontaine-Étoupefour
 Fontaine-Fourches
 Fontaine-Française

Pessoas
 Joan Fontaine
 Just Fontaine, futebolista francês e melhor marcador do Mundial de Futebol de 1958.
 Larry Phillip Fontaine
 Phil Fontaine
 Jerry Fontaine
 Henri la Fontaine, prêmio Nóbel da Paz (1913).
 Jean de La Fontaine, poeta francês e célebre fabulista.
 Oskar Lafontaine

Desambiguação